

Cinema 
 Garage – film del 1975 diretto da Vilgot Sjöman
 Garage – film del 2007 diretto da Lenny Abrahamson

Musica 
 Garage rock – genere musicale
 Garage house – genere musicale
 UK garage – genere musicale
 Garage – gruppo musicale cecoslovacco
 Garage – album dei Cross Canadian Ragweed del 2005
 Garage Inc. – album dei Metallica del 1998

Altro 
 Garage – parcheggio situato in un'area coperta
 Garage – bevanda